El nombre Fobos o Phobos puede referirse a:
 Fobos, personificación del temor y el horror en la mitología griega.
 Fobos, uno de los satélites naturales de Marte.
 Fobos, mosaico romano del .
 Fobos, proyecto espacial de la Unión Soviética.
 Phobos, personaje de la serie de videojuegos Darkstalkers.
 Phobos-Grunt, misión espacial rusa para estudiar el satélite Fobos.